A equipa ciclista profissional Bardiani-CSF tem tido, durante toda a sua história, os seguintes elencos:

2000 
Panaria-Gaerne

2001 
Panaria-Fiordo

2002 
Panaria-Fiordo

2003 
Panaria-Fiordo

2004 
Ceramica Panaria-Margres

2005 

Ceramica Panaria-Navigare

2006 
Ceramica Panaria

2007 
Ceramica Panaria

2008 
CSF Group-Navigare

2009 
CSF Group-Navigare

2010 
Colnago-CSF Inox

2011

2012 

Stagiares
Desde 1 de agosto, os seguintes corredores passaram a formar parte da equipa como stagiaires (aprendizes à prova).

2012 

Stagiares
Desde 1 de agosto, os seguintes corredores passaram a formar parte da equipa como stagiaires (aprendizes à prova).

2013 

Stagiares
Desde 1 de agosto, os seguintes corredores passaram a formar parte da equipa como stagiaires (aprendizes à prova).

2014 

Stagiares
Desde 1 de agosto, os seguintes corredores passaram a formar parte da equipa como stagiaires (aprendizes à prova).

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020 
Bardiani CSF Faizanè

Ver também 

 Palmarés da Bardiani CSF

Bardiani CSF, Elencos